

Prénom 
Burkhard est un prénom masculin germanique notamment porté par :

Nom de famille 

 André Burkhard (né en 1950) footballeur français ;
 Balthasar Burkhard (1944-2010), photographe suisse ;
 Gedeon Burkhard (né en 1969), acteur allemand ;
 Ingrid Burkhard (née en 1931), actrice autrichienne ;
 Paul Burkhard (1911-1977), compositeur suisse ;
 Thierry Burkhard (né en 1964), militaire français ;
 William Burkhard (1896-1992), écrivain et personnalité politique suisse ;
 Willy Burkhard (1900-1955), musicien suisse.

Voir aussi 
 

Prénom masculin
Prénom allemand
Patronyme germanique